Яцьківська сільська рада — Донецька область, Лиманський район
 Яцьківська сільська рада — Київська область, Васильківський район